Kråkvilan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kråkvilan, Kaskö, Österbotten, 
 Kråkvilan (Brändö, Åland), skär,

Sverige 
 Kråkvilan – en speedwayarena i Norrköping
 Kråkvilan – naturhamnen på Björkskär i Stockholms skärgård

Robotskapade Finlandförgreningar